La stazione di Albanella fu una fermata ferroviaria posta sulla linea Battipaglia - Reggio Calabria. Il fabbricato viaggiatori è stato concesso in uso a privati.

Strutture e impianti 
La stazione disponeva di 2 binari.

Stazioni ferroviarie della provincia di Salerno